

Самые высокие здания 
В списке приведены небоскрёбы префектуры Канагава с высотой от 100 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

См. также 
 Список самых высоких зданий по префектурам Японии

Примечания

Ссылки 
 Buildings, Japan, Emporis.com
 Kawasaki Skyscraper Diagram, SkyscraperPage.com
 Yokohama Skyscraper Diagram, SkyscraperPage.com
 Japan Skyscraper Diagram, SkyscraperPage.com
 The Council on Tall Buildings and Urban Habitat

Небоскрёбы Иокогамы
Выс
Канагава